Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juniperus communis
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus